Новоуспенское — название населённых пунктов в России:

 Новоуспенское — село в Ветлужском районе Нижегородской области.
 Новоуспенское — деревня в Тоншаевском районе Нижегородской области.